

Sigle 
 UVC – Sistema di comando dell'albero a camme per motori a quattro tempi
 USB video class – classificazione di periferiche USB per streaming video

Fisica 
 UV-C – parte della radiazione ultravioletta